Hans Yorck von Wartenburg ist der Name folgender Personen:

* Hans David Ludwig Yorck von Wartenburg (1805–1865), preußischer Politiker, Majoratsherr, Kunstsammler
 Hans Ludwig David Paul Yorck von Wartenburg (1835–1897), deutscher Jurist und Philosoph sowie Majoratsherr, siehe Paul Yorck von Wartenburg